Jarro puede referirse a:

Jarro: vasija con una sola asa que se usa para escanciar y beber líquidos; masculino derivado de jarra, término procedente del árabe andalusí «ǧárra».

En algunas provincias españolas se llama así a la bomba aspirante; antigua bomba manual de pozo.

Botánica
El nombre común de la planta Arum italicum.
El nombre común de la planta Arum maculatum.
Nombre común filipino de la planta Nepenthes alata'.